Mezzanotte – parte del giorno
 Mezzanotte – altro nome per il punto cardinale nord
 Giuseppe Mezzanotte – scrittore italiano (1855-1935)
 Silvia Mezzanotte – cantante italiana (1967)

Cinema 
 Mezzanotte – film diretto da Augusto Genina (1915)
 Mezzanotte (Va Banque) – film diretto da Erich Waschneck (1930)
 Mezzanotte (Medianoche) – film diretto da Tito Davison (1949)

Letteratura 
Mezzanotte (Midnight) – romanzo di Dean Koontz del 1989
Mezzanotte (Midnight) – romanzo di Jacqueline Wilson del 2003
Mezzanotte (Minuit) – romanzo di Julien Green

Musica 
 Mezzanotte – singolo di Antonello Venditti del 1979
 Mezzanotte – album di Ghemon del 2017
 Mezzanotte/Dicono di me – singolo di Cocky Mazzetti del 1964
 Mezzanotte/Sole sole – singolo dei Los Hermanos Rigual del 1964
 1/2 notte/E tu su di me – singolo dei Daniel Sentacruz Ensemble del 1978
 Mezzanotte – singolo di Ana Mena del 2022